George Etherege (også Etheredge eller Etheridge) henviser til:

 George Etherege (læge) (før 1534-efter 1588) – engelsk læge og klassisk filolog
 George Etherege (dramatiker) (omtrent 1636-1692) – engelsk dramatiker